ГП-5 (Противогаз)
 ГП-5 (радиолампа)
 ГП-5 (Гарри Поттер и Орден Феникса)